Dit zijn de eindstanden van de Ronde van Spanje 2007.

Algemeen klassement

Puntenklassement

Bergklassement

Combinatieklassement

Ploegenklassement

Opgaves

Ronde van Spanje 2007